São Domingo[s]  (port.) steht für:

São Domingos ist der Name folgender geographischer Objekte:
 São Domingos (Bahia), Gemeinde in Brasilien
 São Domingos (Goiás), Gemeinde in Brasilien
 São Domingos (Santa Catarina), Gemeinde in Brasilien
 São Domingos (Sergipe), Gemeinde in Brasilien
 São Domingos das Dores, Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien
 São Domingos de Pombal, Gemeinde in Paraíba, Brasilien
 São Domingos do Araguaia, Gemeinde in Pará, Brasilien
 São Domingos do Azeitão, Gemeinde in Maranhão, Brasilien
 São Domingos do Capim, Gemeinde in Pará, Brasilien
 São Domingos do Cariri, Gemeinde in Paraíba, Brasilien
 São Domingos do Maranhão, Gemeinde in Maranhão, Brasilien
 São Domingos do Norte, Gemeinde in Espírito Santo, Brasilien
 São Domingos do Prata, Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien
 São Domingos do Sul, Gemeinde in Rio Grande do Sul, Brasilien
 São Domingos (Guinea-Bissau), Sektor der Region Cacheu, Guinea-Bissau
 São Domingos (Concelho), Kleinstadt (Vila) und Kreis (Concelho) auf Kap Verde
 São Domingos (Santiago do Cacém), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santiago do Cacém, Portugal
 São Domingos de Rana, Gemeinde in Portugal
 São Domingos de Ana Loura, Gemeinde in Portugal
 Baucau (Gemeinde), alter Name in der portugiesischen Kolonialzeit im 20. Jahrhundert

sowie:

Siehe auch
 Sankt Dominikus – auch zu anderen Sprachvarianten
 Domingo – zum Namen